Bellerive (Missouri), een plaats in de Amerikaanse staat Missouri
Bellerive (Vaud), een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Vaud
Collonge-Bellerive, een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Genève
Bellerive-sur-Allier, een gemeente in het Franse departement Allier